George Hunter – calciatore britannico
George Hunter – pugile sudafricano
George Leslie Hunter – pittore scozzese